Daniel Finch kan syfta på:

* Daniel Finch, 2:e earl av Nottingham (1647–1730), brittisk peer
 Daniel Finch, 8:e earl av Winchilsea (1689–1769), brittisk peer